Srbik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich von Srbik (* 1952), Stiftungsvorsitzender der Messerschmitt Stiftung
 Heinrich Srbik (1878–1951), österreichischer Historiker und Politiker (NSDAP), MdR
 Robert von Srbik (1878–1948), österreichischer Offizier und Glaziologe